Luís Miguel Correia Semeano (8 de março, 1973) é um futebolista de Portugal.

Títulos

Oriental
 Vencedor da III Divisão - Série E : 2007/08

Ligações externas
 foradejogo.net

Naturais de Portugal
Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Clube Oriental de Lisboa
Futebolistas do Futebol Clube Barreirense
Futebolistas do Clube Desportivo dos Olivais e Moscavide
Futebolistas do União Desportiva Vilafranquense
Futebolistas do União Desportiva de Rio Maior
Futebolistas do Atlético Clube de Portugal